Toscane est un nom propre qui peut désigner :
 La Toscane (Toscana en italien), une région d'Italie, située au centre-ouest du pays et dont la capitale est Florence,
 Archipel toscan, un archipel situé dans le canal de Corse,
 Toscane († c.1343), veuve puis religieuse de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; sainte catholique fêtée le 14 juillet.

Références

Voir aussi